Funt je lahko:
 enota za maso = 454 g
 denarna enota 	Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in nekaterih drugih držav (ponekod mu pravijo tudi lira):
 britanski funt (tudi funt šterling)
 posebne valute z imenom "funt" imajo še britanska ozemlja: Falklandski otoki, Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki, Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha ter Gibraltar
 libanonski funt
 sirski funt
 egiptovski funt
 sudanski funt
 južnosudanski funt
 nekdanji irski funt (sedaj evro)
 nekdanji Ciprski funt

Zunanje povezave